Wahlkreis 134 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 134
 Landtagswahlkreis 134